Vučić oder Vucic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Vučić (* 1970), aktueller serbischer Präsident
 Borka Vučić (1926–2009), serbische Politikerin und Bankmanagerin
 Dragan Vučić (* 1955), mazedonisch-serbischer Sänger und Komponist
 Ivan Bunić Vučić (1591–1658), Politiker und Dichter der Republik Ragusa
 Martin Vučić (* 1982), mazedonischer Sänger
 Milena Vučić (* 1986), montenegrinische Sängerin
 Petar Vučić (* 1938), kroatischer Politiker und Publizist
 Romeo Vucic (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Sanja Vučić (* 1993), serbische Sängerin
 Tamara Vučić (* 1981), serbische Journalistin und First Lady Serbiens
 Vukan R. Vučić (* 1935), amerikanischer Verkehrsexperte